Єлизаветинська сільська рада — назва окремих сільських рад.

 Єлизаветинська сільська рада — Росія, Оренбурзька область Адамовський район
 Єлизаветинська сільська рада — колишня сільська рада, Українська РСР, Житомирська область, Новоград-Волинська міська рада